Roberto Stefanello – ex calciatore italiano
 Vanessa Stefanello – calciatrice italiana